Мотор (рушій, двигун) — енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид енергії на механічну роботу
 «Мотор Січ» — підприємство авіаційної промисловості у Запоріжжі
 «Мотор» — підприємство авіаційної промисловості в Луцьку
 Мотор — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Спортивні клуби

Гандбол 
 «Мотор» — український чоловічий гандбольний клуб із Запоріжжя
 «Мотор» — український жіночий гандбольний клуб із Запоріжжя

Футбол 
 «Мотор» — український футбольний клуб із Запоріжжя
 «Мотор» — польський футбольний клуб із Любліна
 «Мотор» — український футбольний клуб із Полтави

Хокей 
 «Мотор» — чеський хокейний клуб із Чеські Будейовиці